Lingua bretone – lingua parlata in Bretagna
 Épagneul breton – razza di cani
 Bretone – razza equina
 Bretoni – gruppo etnico
 Mario Bretone – giurista italiano

Altri progetti